Туровец — топоним и фамилия:

Топоним

Россия 
 Туровец — река в Архангельской области, приток Северной Двины.
 Туровец — деревня в Котласском районе Архангельской области.
 Туровец — упразднённая в 2014 году деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Туровец — посёлок в Междуреченском районе Вологодской области.
 Туровец — деревня в Новоржевском районе Псковской области.

Украина 
 Туровец — село в Житомирском районе Житомирской области

Персоналии 
 Туровец, Никита Игнатьевич — советский пехотинец, Герой Советского Союза.
 Туровец, Оскар Григорьевич (1931-2021)- российский экономист.

См. также 
 Вышний Туровец
 Нижний Туровец